Die 97. Katalonien-Rundfahrt 2017 war ein Etappenrennen in Spanien in der autonomen Region Katalonien. Das Radrennen fand vom 20. bis zum 26. März 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das elfte von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen 
Die fünfte Etappe Llivia nach Igualada wurde von 194 auf 134 km wegen Schneefall in den Pyrenäen verkürzt. Dadurch wurde der Etappenstart nach Montferrer verlegt.

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

Gesamtwertung

Wertungssieger

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 

2017
Radrennen 2017